Па́вел Ильи́ч Подго́рный (1 марта 1894, г. Павловск, Воронежская губерния — 28 декабря 1973, Воронеж) — советский учёный-агробиолог, растениевод, педагог. Заслуженный деятель науки РСФСР (1964), доктор с.-х. наук (1937), профессор (1929), заведующий кафедрой растениеводства Воронежского СХИ (1938—1970 гг.). Беспартийный.

Биография 
Павел Ильич родился в семье безземельного крестьянина, который работал всю жизнь по найму у торговцев, позже был агентом по распространению швейных машин, а в конце концов стал сторожем. С 12 лет Павлу Ильичу приходилось зарабатывать на жизнь (репетиторством, игрой на сцене, перепиской, пением в церковном хоре. Учился в Павловском реальном училище, которое окончил в 1911 году. Окончил Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства (1917). Ещё в студенческие годы принимал участие в лесоустроительных экспедициях в Полесье и Архангельской губернии, где заработал ревматизм, преследовавший Павла Ильича всю жизнь. С 1916 по 1918 год — метеонаблюдатель, а затем заведующий отделом полеводства Анненской опытной станции (Симбирская губерния). С 1918 по 1924 год — заведующий Ново-Уренской опытной станции (Симбирская губерния). С 1924 по 1929 год — директор Херсонской опытной станции, одновременно лектор, а затем старший преподаватель Херсонского сельскохозяйственного института, с 1929 — профессор и заведующий кафедрой растениеводства Херсонского сельскохозяйственного института, одновременно, с 1933 по 1937 — руководитель научного отдела 29-й исправительно-трудовой сельскохозяйственной колонии. С 1938 года — профессор, заведующий кафедрой растениеводства Воронежского сельскохозяйственного института. В 1939—1946 годы — заместитель директора Воронежского сельскохозяйственного института по учебной части.

Им опубликовано более 200 работ, из которых 30 крупных. В 1957 году вышел в свет его учебник «Растениеводство» для сельскохозяйственных вузов, который был переиздан в 1965 году. В 1973 году опубликован учебник «Растениеводство с основами селекции и семеноводства», основным из соавторов которого был П. И. Подгорный. Второе издание этого учебника, дополненное и переработанное проф. Г. В. Кореневым, вышло в 1983 году, а третье — в 1990 году. Под руководством П. И. Подгорного подготовлены и защищены две докторские и 20 кандидатских диссертаций.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1944) и двумя орденами Ленина (1949, 1953), тремя медалями ВДНХ.

Сфера научных интересов: агротехника возделывания зерновых, крупяных, технических и кормовых культур; интродукция новых культур; орошаемое земледелие.

Основные труды 
 Однолетние кормовые культуры. — Воронеж: Воронеж. книгоиздат., 1949 г. — 6 п.л.
 Агротехника озимых хлебов. — Воронеж: Воронеж. книгоиздат., 1952 г. — 5,5 п.л.
Автор учебников:
 Подгорный П. И. Растениеводство / П. И. Подгорный. — : Сельхозгиз, 1963 г. — 477 с. (первое издание — 1957 г.),
 Растениеводство / Под ред. П. И. Подгорного. — : Просвещение, 1967 г. — 558 с.
 Подгорный П. И. Растениеводство с основами селекции и семеноводства / Г. В. Коренев, П. И. Подгорный, С. Н. Щербак. — : Агропромиздат, 1990 г. — 575 с. (первое издание — 1973, второе — 1983)

Литература 
 Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т. 2: Н—Я. — 524 с., ил., карты.
 Первый вуз Центрального Черноземья России / В. Е. Шевченко и др. — Воронеж: Кварта, 2002. — 512 с.
 За кадры, — № 10 (2445), декабрь 2008 г.

Примечания 

Выпускники Павловского реального училища
Выпускники Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства
Преподаватели вузов Херсона
Преподаватели Воронежского аграрного университета